Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

117e régiment d'infanterie
117e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires